Gwendoline – variante del nome proprio di persona femminile Guendalina
Gwendoline – film francese del 1984 diretto da Just Jaeckin, tratto dall'omonimo fumetto
Gwendoline – opera lirica di Emmanuel Chabrier su libretto di Catulle Mendès, composta nel 1886
Sweet Gwendoline – personaggio dell'omonimo fumetto di John Willie
Gwendoline – personaggio del fumetto Cavaliere Ardente di François Craenhals